Ультрамарин – синя фарба, складна хімічна сполука, алюмосилікат натрію, який містить сірку.
 Ультрамарин (мінерал) - мінерал, гарно забарвлені різновиди лазуриту.